« Vice-chancelier » est le titre officiel ou officieux de plusieurs fonctions politiques. Voir :
 Vice-chancelier (Allemagne) pour le suppléant du Chancelier fédéral de l’Allemagne ;
 Vice-chancelier (Autriche) pour le suppléant du chef de gouvernement autrichien ;
 Vice-chancelier (Suisse) pour les deux adjoints du chancelier de la Confédération suisse.

Voir aussi :
 Haute Cour de justice (Royaume-Uni), une institution judiciaire britannique dont l’ancien vice-chancelier porte depuis 2005 le titre de chancelier.
 Vice-chancelier (université).

Voir également l’article Chancelier, et la page d’homonymie .